

Sigle 
DRO est un sigle pouvant désigner :
 dérivé réactif de l'oxygène, un concept de chimie ;
 Discos Radiactivos Organizados, un label discographique espagnol.

Nom 
Dro est un nopm propre pouvant désigner :
 Dro, une commune d'Italie.